Военный министр США (, дословно Секретарь войны США) — глава Военного министерства США, был членом кабинета президента Соединенных Штатов, начиная с администрации Джорджа Вашингтона. Аналогичный пост, был создан для исполнения военных функций Конгрессом Конфедерации в соответствии со Статьями конфедерации между 1781 и 1789 годами. Бенджамин Линкольн, а позднее Генри Нокс занимали эту должность. Когда Вашингтон вступил в должность первого президента в соответствии с Конституцией, он назначил Нокс продолжать служить на этом посту.

Военный министр был главой Военного министерства. Сначала он отвечал за все военные дела, в том числе и военно-морского дела. В 1798 году в соответствии с законом был создан пост военно-морского министра США, и масштабы этой должности были сокращены до общей заботы в связи с армией. С 1886 года, военный министр был третьим в линии наследования поста президента, после вице-президента США и государственного секретаря США.

В 1947 году военное министерство и военно-морское министерство были реорганизованы в рамках образования нового министерства обороны США. Военный министр был заменен министром армии и министром военно-воздушных сил, которые, вместе с министром военно-морского флота, с 1949 года перестали быть членами Кабинета США, и остались при министре обороны, который стал членом Кабинета. Министр армии, как правило, считается прямым наследником военного министра США. Министр обороны занял место военного министра в Кабинете и линии наследования поста президента.

Список военных министров США 
Бенджамин Линкольн был первым человеком, назначенным на пост военного министра Континентальным Конгрессом и занимал этот пост с 1781 года по 1783 год. После его отставки пост военного министра занял Генри Нокс, который остался министром и первом Кабинете США Джорджа Вашингтона.

Военные министры США (1781—1789)

Военные министры США (1789—1947)

Ссылки 
 .

См. также 
 Министр обороны США;
 Министр армии США;
 Министерство обороны США.

Примечания 

Министры США